Легіо́н (, від legŏ — «збираю, набираю») — слово, що має кілька значень:
 Національний легіон - добровольчі формування Австро-Угорської армії, створені під час Першої світової війни на етнічній основі (УСС, Буковинський легіон, польські легіони тощо).  
 Римський легіон — найвища структурна одиниця в давньоримській армії
 Іноземний легіон — частини в арміях деяких країн, сформовані з іноземних громадян
 Легіон — число в старослов'янській системі числення
 «Легіон» — один з таборів «Пласту»
 «Легіон» — американський телесеріал 2017 року
 «Легіон» — український хокейний клуб з Сімферополя

Див. також 
 Орден Почесного легіону — найвища нагорода у Франції